Koellner ist der Name von

 August Koellner (1813–1906), deutschamerikanischer Maler, Zeichner, Lithograf, Radierer, Kupferstecher, Drucker und Verleger
 Erich Koellner (1884–1918), deutscher Marineoffizier
 Ruben Koellner (* 2004), deutscher Schachspieler
 Leopold Koellner (1852–1937), deutscher Konteradmiral

Koellner steht auch für:
 Z 13 Erich Koellner, ein Zerstörer

Siehe auch
 Köllner